UPR peut désigner :

Politique 
 Union populaire républicaine, ancien parti politique alsacien ;
 Union populaire républicaine de la Gironde, ancien parti politique girondin ;
 Union populaire républicaine, parti politique français fondé en 2007 par François Asselineau ;
 Union populaire républicaine, parti politique tunisien ;
 Union pour la République, ancien parti politique congolais ;
 Union pour la République, parti politique sénégalais ;
 Union du peuple russe, union politique conservatrice ;
 Union de la politique réelle, parti politique polonais ;

Religion 
 Union pour la paix religieuse, créée à Rouen en  par André du Bois de La Villerabel, archevêque de Rouen, pour s’opposer à la politique du Cartel des gauches. Ce mouvement, tout en conservant son titre, se transforme rapidement en une section départementale de la Fédération nationale catholique, fondée la même année par le général de Castelnau.

Médecine 
 Urétéro-pyélographie rétrograde

Autres 
Unité propre de recherche, en France, laboratoire d'un EPST sans cotutelle ;
Université de Porto Rico.

Notes et références